Ålagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ålagylet, sjö i Olofströms kommun, 
Stora Ålagylet, sjö i Olofströms kommun, 
Ålagyl, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Ålagyl, Småland, sjö i Älmhults kommun,

Se även
Ålgöl
Ålegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn